НК Железничар се односи на више словеначких фудбалских клубова:

 НК Железничар Дивача
 НК Железничар Марибор
 НК Железничар Љубљана, бивши назив за НК Љубљана из Љубљане

Види још 
 НК Жељезничар
 ФК Железничар
 ФК Жељезничар